Нев-Шапе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 21 км на захід від Лілля, 33 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 464 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1338,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Нев-Шапель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нев-Шапель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале
 Битва при Нев-Шапель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале